Smetana hace referencia a varios artículos:

 Smetana (lácteo), producto típico en las cocinas de Europa Central y Oriental.
 (2047) Smetana, asteroide número 2047 del catálogo del Minor Planet Center.
 Bedřich Smetana, compositor checo del siglo XIX.